Мэйфейрские ведьмы:

 Мэйфейрские ведьмы (роман)
 Мэйфейрские ведьмы (серия романов)
 Мэйфейрские ведьмы (сериал)